Packard bezeichnet:
 Packard (Automobilhersteller) (1899–1958), US-amerikanische Auto- und Nutzfahrzeugmarke
 Packard (Schriftart)

Packard ist der Familienname folgender Personen:
 Alpheus Spring Packard (1839–1905), US-amerikanischer Entomologe
 David Packard (1912–1996), US-amerikanischer Gründer des Hewlett-Packard-Konzerns
 David W. Packard (* 1940), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Mäzen
 Douglas Packard (1903–1999), britischer Offizier, Generalleutnant der British Army
 Emilia Packard (* 2006), deutsche Schauspielerin
 Emmy Lou Packard (1914–1998), kalifornische Malerin
 Frank L. Packard (1877–1942), kanadischer Schriftsteller
 Gavin Packard (1964–2012), indischer Schauspieler
 Guy Spencer Packard (1884–1963), australischer Manager
 James Ward Packard (1863–1928), US-amerikanischer Mitbegründer der Packard Electric Company und der Packard Motor Car Company
 Jasper Packard (1832–1899), US-amerikanischer Politiker
 Jim Packard (1942–2012), US-amerikanischer Radiomoderator
 Keith Packard (* 1963), US-amerikanischer Software-Entwickler
 Kelly Packard (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Kinsey Packard (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Lewis R. Packard (1836–1884), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Lucius B. Packard († 1914), US-amerikanischer Stellmacher, Möbelbauer und Fahrzeug-Pionier
 Martin Everett Packard (1921–2020), US-amerikanischer Physiker
 Norman Packard (* 1954), US-amerikanischer Physiker
 Richard E. Packard (* 1943), US-amerikanischer Physiker
 Ron Packard (* 1931), US-amerikanischer Politiker
 Stephan Packard (* 1978), deutscher Literaturwissenschaftler
 Vance Packard (1914–1996), US-amerikanischer Publizist
 William Doud Packard (1861–1923), US-amerikanischer Mitbegründer der Packard Electric Company und der Packard Motor Car Company

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Packard (Iowa)
 Packard (Kentucky)
 Packard (Michigan)
 Packard (Washington)
 Packard (Wisconsin), im Marinette County
 Packard Heights (Massachusetts)

Siehe auch:
 Packard Bell, niederländisches Unternehmen
 Packard-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Packard Stream, Gletscherbach im Viktorialand, Antarktika
 Hewlett-Packard, US-amerikanisches Unternehmen
 Studebaker-Packard Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Delphi Packard Electric Systems, siehe Delphi Corporation